Alva est un nom propre.

Patronyme 

frères
 frères Alva, cinéastes mexicains du début du  ;

personnalités
 Luigi Alva, un ténor péruvien ;
 María Antonieta Alva (1985-), une femme politique péruvienne ;
 Piero Alva (1979-), un footballeur péruvien ;
 Thomas Alva Edison, un des inventeurs américains les plus importants ;
 Tony Alva, un membre originel des Z-Boys et skateboarder influent ;
 Violet Alva (1908-1969), une femme politique indienne, ministre, vice-présidente d'assemblée ;
 Walter Alva, un anthropologue péruvien.

Toponyme 

 Alva, une ville de l'Oklahoma, siège du comté de woods ;
 Alva, une localité de Gotland, en Suède ;
 Alva, une census-designated place de Floride ;
 Alva, un hameau de la commune française de Dury dans l'Aisne ;
 Alva, une ville d'Écosse, du council area du Clackmannanshire.

Autres 
Alva peut aussi désigner :
 Älva, une goélette à trois mâts suédoise ;
 Automobiles Alva, un createur française d'automobiles (1913-23) ;
 Alva, un label de musique de Wagram.

ALVA peut désigner :
 ALVA, un duo musical originaire de Paris.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme